La zone Est est l'une des quatre zones de développement économique du Bhoutan.

La zone Est regroupe les districts de Lhuntse, Mongar, Pemagatshel, Samdrup Jongkhar, Trashigang et Trashiyangste.

Elle a une superficie de 14 026 km² et une population de 440 000 habitants, sa capitale est située à Mongar.

Subdivision au Bhoutan